Peters är ett efternamn som finns inom hela det  germanska språkområdet. Det kan uppfattas som ett tidigare patronymikon med betydelsens Peters son eller dotter.

Offentlig statistik tillgänglig i maj 2020 ger följande antal personer i de nordiska länderna med efternamnet Peters: Sverige 695, Danmark 567, Norge 137 och Finland 24 personer.

Personer med efternamnet Peters

A
 Andrew Peters (född 1980), kanadensisk ishockeyspelare
 Arno Peters (1916–2002), rysk kartograf och historiker

B
 Bernadette Peters (född 1948), amerikansk skådespelare och sångerska
 Bill Peters (född 1965), kanadensisk ishockeyspelare och tränare
 Brock Peters (1927–2005), amerikansk skådespelare

C
 Carl Peters (1856–1918), tysk upptäcktsresande
 Carl Friedrich Peters (1779–1827), tysk musikförläggare
 Christer Peters (född 1961), svensk sångare, revyskådespelare och underhållare
 Christian Peters (journalist) (född 1951), svensk journalist och författare
 Christian August Friedrich Peters (1806–1880), tysk astronom
 Christian Carl Peters (1822–1899), dansk skulptör
 Christian Heinrich Friedrich Peters(1813–1890), tysk-amerikansk astronom
 Curt Peters (1900–1982), svensk konstnär, tidningstecknare och illustratör
 Cyndee Peters (född 1946), amerikansk-svensk gospelsångerska

D
 Dan Peters (född 1967), amerikansk trumslagare
 Dimitri Peters (född 1984), tysk judoutövare
 Duane Peters (född 1961), amerikansk punkmusiker och skateboardåkare

E
 Emma Peters (född 1978), svensk skådespelare
 Evan Peters (född 1987), amerikansk skådespelare

G
 Gary Peters (född 1958), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant och senator för Michigan
 George Henry Peters (1863–1947), amerikansk astronom
 Gretchen Peters (född 1957), amerikansk låtskrivare och country-sångerska

H
 Hans Peters (född 1960), svensk kommunalpolitiker, centerpartist, verksam i Nacka
 Hilmer Peters (1897–1971), svensk skådespelare och inspicient
 Hjalmar Peters (1875–1939), svensk skådespelare och regissör

J
 Jean Peters (1926–2000), amerikansk skådespelare
 John Durham Peters (född 1958), amerikansk mediehistoriker
 John Samuel Peters (1772–1858), amerikansk politiker, guvernör i Connecticut
 Justin Peters (född 1986), kanadensisk ishockeymålvakt
 Jörgen Peters (född 1964), svensk ämbetsman

M
 Martin Peters (1943–2019), engelsk fotbollsspelare
 Mary Peters (friidrottare) (född 1939), brittisk mångkampare
 Mike Peters (född 1959), walesisk musiker

N
 Nikolai Peters (1843–1923), norsk militär
 Nisse Peters (1932–1999), svensk skådespelare och revyartist

R
 René Peters (född 1981), fotbollsspelare från Luxemburg
 Rotimi Peters(född 1955), nigeriansk kortdistanslöpare

S
 Steffen Peters (född 1964), amerikansk ryttare
 Susan Peters (1921–1952), amerikansk skådespelare
 Svea Peters (1872–1928), svensk skådespelare

T
 Thoralf Peters (född 1968), tysk roddare
 Tina Peters (född 1968), tysk landhockeyspelare

V
 Violetta Oblinger-Peters (född 1977), österrikisk kanotist
 Vivi Peters (1893–1945), finländsk journalist och etnolog

W
 Werner Peters (1918–1971), tysk skådespelare
 Wilhelm Peters, flera personer
 Wilhelm Peters (zoolog) (1815–1883), tysk zoolog
 Wilhelm Peters (konstnär)  (1851–1935), norsk målare
 Willy Peters (1915–1976), svensk skådespelare och regissör

Källor

Germanska efternamn